L'appellation « Menton-Monaco » peut faire référence à :
 l'aire urbaine de Menton-Monaco ;
 l'unité urbaine de Menton-Monaco.